Макаревский — фамилия. Известные носители:
 
 Макаревский, Вадим Иванович (1918—2001) — советский военачальник, генерал-майор в отставке.
 Макаревский, Давид Яковлевич (1934—2007) — украинский театра и кино, юморист, конферансье, писатель.
 Феодосий (Макаревский) (Александр Григорьевич Макаревский; ок. 1822—1885) — епископ Русской православной церкви.

 Макаревская, Виктория (род. 1994) — российская футболистка.